Le Studio Édeline est un studio de photographie français, installé à Elbeuf entre 1904 et le début des années 1970.

Historique 
Ce studio fondé par Eugène Édeline et installé à Elbeuf, a succédé en 1904 à l'ancien atelier photographique Hurley, 2 route de Paris. En 1912, il se situe 72 rue de la Barrière devenue rue des Martyrs dans les années 50.

En 1910, Elbeuf compte quatre photographes pour vingt mille habitants. La principale activité de la ville est centrée sur le textile et Elbeuf est le centre d'attractivité des communes avoisinantes. Les studios photographiques répondent aux besoins d'individus issus de toutes classes sociales de se faire « tirer le portrait », démocratisant par là même l'accès à la représentation de soi-même, réservé jusque là à un classe bourgeoise.

Production 
L'activité du studio est essentiellement constituée de portraits d'individus seuls, en groupe ou en famille.

Conservation du fonds Édeline 
Le fonds Édeline est conservé aux Archives patrimoniales d'Elbeuf à la suite de la donation effectuée par Jacques Guillet (petit-fils de Eugène Édeline). La Fabrique des Savoirs a consacré une exposition au studio Édeline en 2016. 

Le fonds comprend non seulement environ 50 000 clichés mais aussi les livres des commandes de 1910 à 1969. Ces derniers sont précieux car ils permettent d'identifier les clichés et précisent notamment les noms et les coordonnées des clients, ainsi que les dates de prise de vue. C'est la longévité de la période couverte qui donne à ce fond un caractère exceptionnel au plan national. Le fonds photographique est majoritairement constitué de négatifs sur verre, remplacés à partir de 1953 par des négatifs sur support souple. Au delà des individus et des grandes étapes de la vie (enfance, communion, mariage, service militaire et mort) ces clichés dressent le portrait de la société elbeuvienne au cours du XX siècle.

Bibliographie

Notes et références

Notes

Références bibliographiques 

Studio photographique